Cadaver (computerspel), een videospel uit 1990
Kadaver, een dood lichaam